Ydris může být:
 Ydris: kniha první – první částí knihy Ydris ze série Odkaz tastedarů od českých spisovatelů Květoslava Höniga a Ondřeje L. Hrabala.
 Ydris: kniha druhá – druhá část knihy Ydris ze série Odkaz tastedarů'' od Květoslava Höniga.